Томарово — топоним в России:
 Томарово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области;
 Томарово — деревня в Чеховском районе Московской области;
 Томарово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.